Талалаївська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Талалаївська волость — Роменського повіту Полтавської губернії;
 Талалаївська волость — Ніжинського повіту Чернігівської губернії.